Острув-Любельски:
 Острув-Любельски — город в Польше, входит в Любартувский повят, Люблинское воеводство.
 Острув-Любельски — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Любартувский повят, Люблинское воеводство.
 См. также